Butenschön ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Butenschön (1866–1948), schwedische Schriftstellerin, Orientalistin und Übersetzerin
 Gunnar Butenschön (* 1960), Hamburger Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Helene Butenschön (1874–1957), deutsche Schriftstellerin
 Holger Butenschön (* 1953), Professor am Institut für Organische Chemie der Leibniz Universität Hannover
 Johann Friedrich Butenschön (1764–1842), evangelischer Pädagoge, Rektor, Schriftsteller, Redakteur, Jakobiner
 Karin Lambert-Butenschön (* 1957), deutsche Journalistin
 Klaas Butenschön, freier Fernsehautor (extra 3)
 Rolf Butenschön (1933–2005), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Sven Butenschön (* 1976), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler